Андлерсдорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Гензерндорф. Население составляет 115 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 5,9 км². Официальный код — 30 802.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Грайнер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 местный список: 4 места.
 СДПА занимает 2 места.

Ссылки 

Города Нижней Австрии